Adriano Mottin é um flautista de música popular brasileira.

Discografia
Terra Sonora-música vocal e instrumental de várias regiões do mundo

Flautistas do Paraná
Naturais de Ponta Grossa